

Зарізь — річка в Удмуртії, права притока Люму
 Зарізь — присілок, Глазовський район, Удмуртія